Richie Rich kan avse:

 Richie Rich (serie) – seriekaraktär skapad av Harvey Comics
 Richie Rich (TV-serie, 1980) – en animerad TV-serie producerad av Hanna-Barbera
 Richie Rich (film) – en amerikansk långfilm från 1994 baserad på seriekaraktären skapad av Harvey Comics
 Richie Rich's Christmas Wish – en barnfilm från 1998
 Richie Rich (TV serie, 2015) – en serie på Netflix

Personer 
 Richie Hawtin (1970–), en amerikansk DJ också känd som Richie Rich, DJ
 Richie Rich (designer) (1970–),en modedesigner
 Richie Rich (rappare) (1968–), en amerikansk rappare

Se även 
 Ricky Rich